Seznam občin departmaja Doubs zajema 594 občin.

(CAB) Communauté d'agglomération du Grand Besançon, ustanovljena leta 2001.
(CAM) Communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard, ustanovljena leta2000.

Doubs